John Peel – disc jockey britannico
 John Peel – ginecologo britannico
 John Peel – politico britannico

Pagine correlate 
Peel